Монго:

Административные объекты 
 Монго (город) — город на юге центральной части Чада, является административным центром региона Гера.
 Монго — департамент в Габоне, провинция Ньянга
  — небольшой городок в американском штате Индиана, входит в состав Спрингфилдского тауншипа округа Лагранж.
  — вождество в Сьерра-Леоне, входит в состав округа Коинадугу Северной провинции.

Люди 
 Монго — прозвище А. А. Столыпина (1816—1858), родственника и друга М. Ю. Лермонтова
  — псевдоним Рамона Сантамария (1917—2003), кубинского джазового ударника
  — псевдоним Стивена Мак-Майкла (род. 1957), бывшего игрока в американский футбол и профессионального рестлера
 Монго, Николя Юбер (1674—1746) — французский священник, богослов, литератор, переводчик. Член Французской академии.

Персонажи 
  — частный детектив и криминалист страдающий дварфизмом, персонаж нескольких детективов американского писателя Джорджа К. Чесбро.
  — гигантский пряничный человечек, вымышленный второстепенный персонаж из анимационного фильма Шрек 2.

Этнография 
 Монго (народ) — народ в Демократической Республике Конго, формирующийся из многих племенных групп, основная масса которых живёт в тропических лесах в излучине реки Конго, часть — в городах.
 Монго (язык) — язык одноимённого народа проживающего в Демократической Республике Конго.

Прочее 
 «Монго» — поэма М. Ю. Лермонтова
  — американская чистокровная скаковая лошадь, участник и победитель многочисленных скачек.
  — вымышленная планета из серии комиксов, телесериалов, мультфильмов, фильмов, о Флэше Гордоне.
 MongoDB — документо-ориентированная база данных.

См. также